Chuno – circoscrizione della regione di Mtwara (Tanzania)
 Chuño – contorno della cucina sudamericana